Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 2010 года прошёл с 9 по 17 апреля в городе Эммен. Действующий чемпион Александр Балякин снова выиграл. Серебро у 17-летнего у Рула Бомстры, бронза у Мартина Долфинга.

 — Александр Балякин

 — Рул Бомстра

 — Мартин Долфинг

Результаты

2010 год в шашках
Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
Апрель 2010 года
Спорт в Нидерландах в 2010 году
Спортивные соревнования в Эммене